Suworowe (ukrainisch Суворове; russische Entsprechung Suworowo/Суворово) heißen folgende geographische Objekte:

 Suworowe (Ismajil), Siedlung städtischen Typs im Rajon Ismajil, Oblast Odessa, Ukraine 
 Suworowe (Armjansk), Dorf im Stadtkreis von Armjansk, Autonomen Republik Krim 
 Suworowe (Bachtschyssaraj),  Dorf in Bachtschyssaraj, Autonomen Republik Krim
 Suworowe (Pokrowsk),  Dorf im Rajon Pokrowsk, Oblast Donezk, Ukraine
 Suworowe (Putywl),  Dorf im Rajon Putywl, Oblast Sumy, Ukraine
 Beresanka, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Mykolajiw, Ukraine (ehemaliger Name)

Siehe auch:
 Suworow
 Suworowo
 Alexander Wassiljewitsch Suworow – zur Namensherkunft